

Naselja

Hrvatska 
 Borovo, naselje i općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji (često nazivano i Borovo Selo)
 Borovo Naselje, gradska četvrt (predgrađe) grada Vukovara

Bugarska 
 Borovo (Ruse, Bugarska), naselje u Bugarskoj
 Borovo (Blagoevgrad, Bugarska), naselje u Bugarskoj
 Borovo (Plovdiv, Bugarska), naselje u Bugarskoj
 Borovo (Stara Zagora, Bugarska), naselje u Bugarskoj
 Borovo (Sofija, Bugarska), gradska četvrt u Bugarskoj

Makedonija 
 Borovo (Kriva Palanka, Makedonija), naselje u Makedoniji

Srbija 
 Borovo (Kraljevo, Srbija), naselje u Srbiji

Mađarska 
 Bogadin (Borovo), selo u južnoj Mađarskoj

Sport 
 NK Borovo Vukovar, nogometni klub
 NK Sloga Borovo, nogometni klub
 KK Borovo Vukovar, košarkaški klub

Ostalo 
 Borovo (tvornica obuće), poduzeće iz Hrvatske
 KMI Borovo, klub mladih iz Hrvatske
 Športska dvorana Borovo Naselje, športska dvorana u Hrvatskoj